Турце́вич () — белорусская фамилия.

Известные носители 
 Турцевич, Арсений Осипович (1848 — после 1915) — историк, археограф, автор учебников по истории России для гимназий.
 Турцевич, Николай Фёдорович (1914—1940) — Герой Советского Союза.

См. также 
 Турцевичи

Примечания